Ла Сима има више значења:

 Ла Сима (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сима (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сима (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сима (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сима (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сима (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Сима (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сима (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сима (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику